— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Камэйдо, расположенная в специальном районе Кото, Токио. Станция JR была открыта 1 декабря 1894 года, станция линии Камэйдо 5 апреля 1904 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

JR East
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Tōbu Railway
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
JR East: Станция Камэйдо 
Tōbu Railway: Станция Камэйдо